Der Mestský Futbalový Klub Ružomberok, kurz MFK Ružomberok, ist ein Fußballverein aus Ružomberok, Slowakei.

Geschichte 
Der erste Fußballklub in Ružomberok wurde 1906 gegründet, unter dem Namen Rózsahegyi Concordia. Im Jahr 1993 stieg Ružomberok in die 2. slowakische Liga auf, und seit 1997 spielt der Verein ohne Unterbrechung in der 1. slowakischen Liga. Das 100-jährige Bestehen des Klubs konnte Ružomberok mit dem Titel als Slowakischer Fußballmeister feiern.

Sportliche Erfolge 
 2000/01 – 3. Platz in der Corgoň liga
 2001/02 – Teilnahme am UEFA-Pokal
 2005/06 – Slowakischer Meister

Vereinschronik 
 1906 – Concordia Ružomberok
 1918 – Športový Klub Viktoria Ružomberok-Rybárpole
 1924 – Športový Klub Ružomberok
 1948 – Sokola Slovenske Bavlnárske závody Ružomberok (Fusion mit SBZ Ružomberok)
 1953 – Dobrovolná Sportovni Organizace Iskra Ružomberok
 1955 – Iskra Ružomberok
 1957 – Telovýchovná Jednota Bavlnárske závody Vladimir Iljiča Lenina Ružomberok
 1989 – Telovýchovná Jednota Bavlnárske závody Ružomberok
 1992 – Športový Klub Texikom Ružomberok
 1995 – Mestský Športový Klub Ružomberok
 1996 – Mestský Športový Klub Severoslovenských celulózok a papierni Ružomberok
 2003 – Mestský Futbalový Klub Ružomberok

Europapokalbilanz

Spieler 
  Erik Jendrišek (2001–2004) Jugend, (2003–2006) Spieler,
  Roland Števko (2001–2006, 2007–2009)
  Igor Žofčák (2001–2007)
  Marek Sapara (2002–2006)
  Miloš Lačný (2003–2007) Jugend, (2007–2010, 2013, 2015–)
  Tomáš Sedlák (2004–2007, 2009, 2010–2012)

Trainer 
  Ladislav Jurkemik (1998–1999, 2010, 2011–)
  Ľubomír Moravčík (2004–2005), auch ehemaliger Präsident des Klubs.
  František Komňacký (2005–2007)
  Petr Uličný (2007)
  Karol Marko (2007) Co-Trainer,
  Přemysl Bičovský (2007–2008)
  Michal Bílek (2008–2009)
  Jozef Chovanec (2014)

Weblinks 
 Website des Vereins slowakisch/englisch

Ruzomberok, MFK
Sport (Ružomberok)
Gegründet 1906